A dzsungel könyve (eredeti cím: The Jungle Book) 2010-től futó indiai–francia televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amely Rudyard Kipling meseregénye alapján készült. Németországban a ZDF vetítette. Franciaországban a TF1 sugározta. 

Magyarországon a Minimax adta le, és az M2 pedig 2017. szeptember 19-étől tűzte műsorra.

Kipling örökérvényű meséjét a dzsungelről és lakóiról ezúttal sorozat formájában láthatjuk viszont. Ismét találkozhatunk Mauglival, az elveszett kisfiúval, akit a dzsungel befogadott, felnevelt, és megtanított mindenre, amit egy dzsungellakónak tudnia kell. Vicces és kalandos történetein most együtt nevethetünk, és megismerhetjük emberré cseperedésének históriáját.

Szereplők 

 További magyar hangok: ?

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 
 A dzsungel könyve hivatalos weboldala
 A dzsungel könyve a dqentertainment.com-on
 A dzsungel könyve a Big Cartoon DataBase oldalon

Indiai televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok